Settat kan syfta på:

 Settat, stad i Marocko
 Settat (provins), provins i Marocko
 Settat (distrikt), landsbygdsdistrikt runt staden Settat i Marocko